II чемпионат СССР по русским шашкам проходил в Москве, с 3 августа по 19 августа 1925 года по двухкруговой системе.

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Чемпионаты СССР по русским шашкам
Соревнования по русским шашкам в Москве
1925 год в Москве
1925 год в шашках